Ambrosiana peut être lié à :
 Biblioteca Ambrosiana (en français, Bibliothèque Ambrosienne, une bibliothèque historique de Milan ;
 Ambrosiana, le nom de l'Inter de Milan pendant les années fascistes en Italie.